Garzê – prefektura autonomiczna w Chinach, w prowincji Syczuan
 Garzê – powiat w Chinach, w prowincji Syczuan, w prefekturze autonomicznej Garzê